Cimarron kan syfta på:

 Cimarron (roman) – en roman från 1929 av Edna Ferber
 Cimarron (film, 1931) – en anmerikansk film från 1960 i regi av Wesley Ruggles, originaltitel Cimarron 
 Cimarron (film, 1960) – en anmerikansk film från 1960 i regi av Anthony Mann, originaltitel Cimarron
 Cimarron (musikalbum) – ett musikalbum från 1981 av Emmylou Harris

Geografi

Mexiko 

 Cimarrón, Chiapas, ort, Las Margaritas,

USA 

 Cimarron, New Mexico, ort, Colfax County, 
 Cimarron, Kansas, countyhuvudort, Gray County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar